Brusilov je ruské příjmení:

 Alexej Alexejevič Brusilov (1853–1926) – ruský generál
 Brusilovova ofenzíva (1916)
 Georgij Brusilov (1884–1914) – ruský polárník

Ruská příjmení